Het WTA-tennistoernooi van Portorož (officieel Zavarovalnica Sava Portorož = verzekerings­maat­schap­pij "Sava Portorož") van 2022 vond plaats van maandag 12 tot en met zondag 18 september 2022 in de Sloveense plaats Portorož. Het was de achtste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt­banen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
Titelverdedigster Jasmine Paolini bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitge­scha­keld door de latere winnares.

De als eerste geplaatste Britse Emma Raducanu kwam niet voorbij de tweede ronde.

De ongeplaatste Kateřina Siniaková uit Tsjechië won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als derde geplaatste Kazachse Jelena Rybakina in drie sets, met tiebreaks in de eerste en in de tweede set. Siniaková wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Portorož op haar naam te schrij­ven. Het was haar derde WTA-titel, de eerste sinds vijf jaar. Zij won US$ 33.200 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Anna Kalinskaja en Tereza Mihalíková had de eerste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Mihalíková speelde samen met de Spaanse Cristina Bucșa, met wie zij de finale bereikte.

Het eerste reekshoofd, Andreja Klepač en Laura Siegemund, kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het ongeplaatste duo Marta Kostjoek en Tereza Martincová won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste koppel Cristina Bucșa en titel­ver­de­dig­ster Tereza Mihalíková in twee sets. Het was zowel voor Kostjoek als voor Martincová haar eerste WTA-titel.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Portoroz 2022
Portoroz